Undead (non morto in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La sopravvissuta (The Undead) – film del 1957 diretto da Roger Corman
 Undead – film del 2003 diretto da Michael Spierig e Peter Spierig

Letteratura 
 Undead - Gli immortali – romanzo del 2009 scritto da Dacre Stoker e Ian Holt

Musica 
 The Undead – gruppo musicale horror punk statunitense
 Undead – album dei Ten Years After del 1968
 The Undead – album dei The Undead del 1995
 Undead – singolo degli Hollywood Undead del 2008
 Undead – album dei Six Feet Under del 2012
 Undead – album dei Tad Morose del 2000

Pagine correlate
Non morto (disambigua)